L’Isle-Jourdain – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Midi-Pireneje, w departamencie Gers
 L’Isle-Jourdain – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Poitou-Charentes, w departamencie Vienne

Zobacz też